Medina County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Medina County, Ohio 
 Medina County, Texas